Палата общин:

Палата общин — название нижней палаты парламента в некоторых странах.
Палата общин Великобритании — нижняя палата парламента Великобритании, в настоящее время доминирующая часть парламента.
Палата общин Канады — одна из составляющих Парламента Канады наряду с Сенатом и Монархом.